Кратер Хагек () — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь чешского астронома Тадеаша Гаека (1525—1600) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1961 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Хагек являются кратер Неарх на западе-северо-западе; кратер Розенбергерна севере-северо-западе и кратер Биела на севере-северо-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 79,6 км, глубина 3970 м.

Кратер Хагек имеет полигональную форму и значительно разрушен, юго-восточная часть кратера перекрыта сателлитными кратерами Хагек B и Хагек C. Вал сглажен, в северной части имеет седловатое понижение. Внутренний склон вала с слабыми остатками террасовидной структуры. Дно чаши ровное, вероятно выровнено лавой. На северо-западе от центра чаши расположен приметный маленький чашеобразный кратер.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Хагек E относится к нектарскому периоду.
 Сателлитный кратер Хагек K обладает яркой отражательной способностью в радарном диапазоне 70 см, что объясняется небольшим возрастом кратеров и наличием многих неровных поверхностей и обломков пород.
 Образование сателлитного кратера Хагек K относится к позднеимбрийскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны